Коротаиха — топоним в России.

 Коротаиха — река, Архангельская область, координаты 61°09' с. ш. 42°11' в. д..
 Коротаиха — падь, Забайкальский край, координаты 50°45' с. ш. 118°10' в. д..
 Коротаиха — река в Ненецком автономном округе.

Примечания